«Белиссима» () — телесериал телекомпании «Глобу» по сценарию бразильского сценариста Сильвио Абреу. Основной темой сериала стал «диктат красоты». События происходят на фабрике марки «Белиссима», которая превратилась в сцену для интриг, зависти и страстей. В сериале множество пересекающихся захватывающих историй. Также «Белиссиму» отличают красивые саундтреки. В сериале динамично развиваются драматические события, присутствуют элементы детектива, комедии. Первые несколько серий и последние снимались в Греции.

Это была последняя роль актёра Джанфранческо Гварнери, умершего 22 июля 2006 года. Он сыграл роль преподавателя театрального искусства Пепе, который в итоге оказался хранителем всех значимых секретов сериала. Несмотря на тяжелую болезнь, актёр принял участие в съемках последней серии, где у него не было слов.

Роль Эрики Ассунсон (дочери Жулии) стала первой телевизионной ролью для известной бразильской топ-модели Летисии Биркойер .

Для съемок в заставке телесериала была приглашена другая известная модель — Жизель Бюндхен, но в связи с большой занятостью она отказалась от этого предложения, вместо неё снялась Мишель Алвес .

В ролях 
 Глория Пирес — Жулия Ассунсон
 Тони Рамос — Никос Петракис
 Марселу Антони — Андре Сантана
 Фернанда Монтенегру — Бия Фалкан
 Клаудия Абреу — Витория Роша
 Рейналду Джанеккини — Паскуал
 Лима Дуарте — Мурат Гюней
 Леопольдо Пачеко — Семил Гюней
 Владимир Бришта — Нарсизу Гюней
 Марина Руй Барбоза — Сабина
 Камила Питанга — Моника
 Ирен Раваче — Катина
 Каролина Ферраз — Ребека
 Клаудия Райя — Сафира
 Генри Кастелли — Педру Ассунсон
 Педро Пауло Рангель — Жижи (Аржемиру) Фалкан
 Алешандри Боржис — Альберту Сабатини
 Вера Ольц — Орнела Сабатини
 Паола Оливейра — Джована Гюней Сабатини
 Кармен Вероника — Мари Монтилья
 Ирис Бруззи — Гида Гевара
 Кауа Реймонд — Матеус Гюней
 Мария Флор — Таис Жункейра
 Тьяго Мартинс — Тадеу Роша
 Кака Карвальо — Жаманта
 Гильерме Вебер — Фредди Шнайдер
 Витор Моросини — Исаак
 Ливия Фалькао — Режина да Глория
 Серафим Гонзалес — Кики (Акилину)
 Ивон Хоффман — Матильде
 Моника Торреш — Карен
 Анджелита Фейжо — Ивети
 Жуссара Фрайр — Тоска
 Марселу Медичи — Фладсон
 Нелсон Шавьер — Бенту
 Летисия Биркойер — Эрика Ассумпсан
 Джанфранческо Гварнери — Пепе

а также:
 Адриана Эстевес — голос Стеллы
 Маркус Палмейра — инспектор Жилберту Моура
 Италу Росси — Медейрус
 Никола Сири — Сиру Лауренса
 Изабела Гарсия — Норма
 Тони Торнадо — Исалтино
 Карлос Манга
 Лаура Кардозу

Премии 
 2006 — премия APCA trophy:
Фернанда Монтенегру — лучшая телеактриса
 2006 — премия Contigo:
лучший сериал 
Сильвио Абреу — лучший автор сценария телесериала 
Фернанда Монтенегру — лучшая телеактриса 
Тони Рамос — лучший телеактёр 
Клаудия Райя — лучшая актриса второго плана

Ссылки 
 Самая прекрасная на Braziliada.ru
 Самая прекрасная — официальный сайт на globo.com

Примечания 

Телесериалы Бразилии 2005 года
Теленовеллы Бразилии
Теленовеллы Rede Globo
Телесериалы на португальском языке